Wiedeń – stolica i największe miasto w Austrii, z zarazem kraj związkowy w Austrii

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Wiedeń – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Wiedeń – część wsi Roczyny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów
 Wiedeń – część wsi Czaniec w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka

Zobacz też 
 Wien